Cette page présente le classement de la première division belge de football féminin lors de la saison 2004-2005. 

Ce championnat est disputé par 14 équipes. Il est remporté par le KFC Rapide Wezemaal dont c'est le  consécutif.

Championnat de Belgique féminin de football
D1 femme
D1 femme